

Patronymes

 Robert Nazarian, homme politique arménien, en particulier maire d'Erevan de 2001 à 2003 ; 
 Armen Nazarian, judoka arménien ;
 Armen Nazarian, lutteur arménien puis bulgare ; médaille d'or olympique en 1996 pour l'Arménie ;
 Arthur Nazarian, homme politique libanais ;
 Eric Nazarian, réalisateur et scénariste américain.